Alter ego puede referirse a:
  Alter ego personaje secundario de:  Danganronpa.
 Alter ego, segunda personalidad de una misma persona.
 Alter Ego, un dúo alemán de música electrónica.
 «Alter ego», una canción de la banda australiana Tame Impala..
 Alter Ego, una marca de Wizards of the Coast.
 Alter Ego, una línea de productos para el cabello.
 Alter ego, un videojuego para la computadora Commodore 64.
 "Alter ego", una canción de la banda argentina Shaila.
 Alter ego, un tema central del cuento El otro de Jorge Luis Borges.
 Alter ego, primer tianguis de diseño emergente en León, Guanajuato.
 «Alter ego», una canción del grupo Perros callejeros.
 Alter Ego, un trío cubano de música de concierto. 
 Alter Ego, un álbum del cantante Tyrese Gibson. 
 Alter Ego, un maxisingle del grupo Aviador Dro.
 Alter Ego (Records), una discográfica afincada en Zaragoza.
 AlterEgo, álbum de la banda Las Capitalinas.
 Alter Ego Band, dúo mexicano iniciado en el 2011, integrada por Jana Raruz y Jean Paul Bideau, actualmente produciendo su primera producción discográfica, de la mano de Cosmos Producciones, México.
 «Alter Ego», canción del grupo Minus One.
 «Alter Ego'», álbum del cantante Prince Royce.